Oblężenie Poznania (1146)
 Oblężenie Poznania (1331)
 Oblężenie Poznania (1657)
 Oblężenie Poznania (1704)
 Oblężenie Poznania (1716)
 Oblężenie Poznania (1771)

Zobacz też:
 Bitwa o Poznań